

Carriera
Ha giocato in massima serie con la maglia del Quilmes.

Collegamenti esterni